В теории узлов стивидорный узел или узел грузчика — это один из трёх простых узлов с числом пересечений шесть, два других —  и . Стивидорный узел числится под номером 61 knot в  и может быть описан как скрученный узел с четырьмя полуоборотами или как (5,−1,−1) кружевной узел.

Математический стивидорный узел назван по аналогии с обычным (бытовым) стивидорным узлом, который часто используется как стопор на конце верёвки.  Математическая версия узла может быть получена из бытовой версии путём соединения двух свободных концов верёвки, образуя завязанную в узел петлю.

Стивидорный узел является обратимым, но не ахиральным.  Его многочлен Александера равен

а его многочлен Александера — Конвея равен

многочлен Джонса узла равен

Многочлены Александера и Конвея стивидорного узла те же самые, что и у узла 946, но многочлены Джонса для этих двух узлов различаются. Поскольку многочлен Александера не нормирован, стивидорный узел не является .

Стивидорный узел является ленточным, а потому он является также и срезанным.

Стивидорный узел является гиперболическим с дополнением, имеющим  примерно 3,163 96.

См. также 
 Восьмёрка (теория узлов)
 Стивидорный узел

Примечания

Литература 
 

 

Узлы и зацепления